

Апрель 
 27 апреля — Арташир III, царь царей (шахиншах) Ирана (628—630).

Июнь 
 9 июня — Фаррухан Шахрвараз, узурпатор, царь царей (шахиншах) Ирана (630).

Октябрь 
 1 октября — Тахом-Укаб-Как, правитель Канульского царства майя со столицей в Цибанче (622—630).

Декабрь 
 10 декабря — Умм Кульсум бинт Мухаммад, одна из дочерей пророка Мухаммада и Хадиджи.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абдуллах ибн Убайй, один из лидеров мединского племени бану хазрадж, позднее стал лидером партии «лицемеров».
 Венерий, святой отшельник.
 Виро, второй католикос Албании с титулом «католикос Албании, Лпинии и Чога».
 Гарибальд II, герцог Баварии (610—630).
 Маэл Фитрих мак Аэдо, король Айлеха (628—630).
 Органа, вождь племён оногуров (гуннов), князь (хан) булгарских племён, основатель Великой Булгарии.
 Тун-Джабгу хан, каган Западно-тюркского каганата (618—630).
 Урва ибн Масуд, сподвижник пророка Мухаммеда, вождь племени сакиф в Таифе.
 Фульгенций Эсихский, святой римско-католической церкви, епископ Картахены и Эсихи, патрон епархии Картахены и епархии Пласенсии.
 Чао Юаньфан, китайский врач, придворный медик.
 Эдельвальд, король Кента (616—630).

0630
Умершие в 630 году